Speziation steht für
 biologische Artbildung
 chemische Speziierung, das Auftreten verschiedener Formen einer Substanz
 die instrumentelle Analytik chemischer Spezies